Nové Mlýny je název:
 Nové Mlýny (Přítluky), část obce Přítluky v okrese Břeclav
 Nové Mlýny (Bílá Lhota), osada obce Bílá Lhota v okrese Olomouc
 Vodní dílo Nové Mlýny, soustava přehrad v okresech Břeclav a Brno-venkov 
 Nové mlýny (Praha), bývalé mlýny u bývalého Primátorského ostrova v Praze, dnes název ulice v těchže místech

Externí odkazy